

Pessoas 
 Arved Crüger

Localidades 
 Cruger (Mississippi)

Outros 
 Crüger (cratera)

Desambiguação